Norreno – lingua germanica parlata dai norreni
 Norreno – relativo al popolo dei norreni